After puede referirse a:

 After (novela), un libro de Francine Prose.
 After... (novela visual), desarrollada por Ciel.
 After (película), película española de 2006.
 After... (película), una película de suspense de 2006 sobre la exploración urbana.